Анна Николаева:
 Николаева, Анна Емельяновна (1918—2012) — работница советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Николаева, Анна Тимофеевна (1922—2003) — русская советская актриса театра и кино.